Алекса́ндр Семёнов:
 Семёнов, Александр (1956—2017) — советский и российский музыкант, продюсер, бас-гитарист, автор музыки, вокалист.
 Семёнов, Александр Александрович (1873—1958) — вице-губернатор Самаркандской области, историк и востоковед.
 Семёнов, Александр Викторович (род. 1982) — казахстанский хоккеист.
 Семёнов, Александр Владимирович (род. 1972) — латвийский хоккеист.
 Семёнов, Александр Георгиевич (1907―1958) ― советский кларнетист и педагог.
 
 Семёнов, Александр Кондратьевич (1863—1924) — прозаик, журналист (псевдоним Гольдебаев).
 Семёнов, Александр Львович (род. 1967) - российский футбольный тренер.
 Семёнов, Александр Михайлович (1922—1984) — советский художник.
 Семёнов, Александр Николаевич — советский, государственный и хозяйственный деятель.
 Семёнов, Александр Павлович (род. 1922) — российский учёный-материаловед.
 Семёнов, Александр Семёнович (1819—1867) — художник-акварелист.
 
 Семёнов, Александр Фёдорович (1912—1979) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Семёнов, Александр Яковлевич (1913—1945) — пулемётчик, Герой Советского Союза.